Carl Hamilton eller Karl Hamilton kan avse:

Carl Otto Hamilton, 1704–1770, friherre och riksråd
Karl Didrik Hamilton, 1766–1848, friherre och landshövding
Carl Bastiat Hamilton, 1865–1926, militär och riksdagsledamot
Carl Hamilton (diplomat), 1890–1977, diplomat
Carl Hamilton (lagman), 1915–2004, lagman
Carl B. Hamilton, född 1946, nationalekonom och politiker (folkpartist)
Carl Hamilton (författare), född 1956, ekonom, författare och samhällsdebattör
Carl Hamilton (litterär figur), litterär figur skapad av Jan Guillou